Viscaria kan syfta på:
 Viscaria – ett växtsläkte, som numera räknas till Silene, se glimmar
 Viscaria koppargruva – en numera nedlagd koppargruva i Kiruna
 Viscaria AB – ett gruvföretag